Исайас Плеси (; ) — аргентинский шахматист, международный мастер (1965).

Двукратный чемпион Аргентины (1929 и 1930). В составе национальной сборной участник 3х олимпиад (1935, 1937, 1939).

Достиг высоких успехов в чемпионатах Южной Америки по шахматам: в 1936 году стал чемпионом, по итогам предыдущего турнира взял серебро.

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты Аргентины